La ligne 470 est une ancienne ligne de tramway de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Huy à Waremme entre  et .

Histoire 
La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre la gare de Statte à Huy et Waremme (nouvelle section, capital 20). L'exploitation est assurée par la société anonyme d'exploitation du Chemin de fer vicinal de Huy - Waremme et extensions (CFVHWE).

En , l'exploitation est reprise par la société anonyme du Chemin de fer d'Ans - Oreye (CFAO). 

Au cours de la Première Guerre mondiale, en  l'occupant démonte les voies entre Huy et Omal, le service sur cette section est rétabli le . 

Au , l'exploitation est alors reprise directement par la SNCV. 

La ligne est supprimée le , elle est remplacée par une ligne d'autobus qui prendra l'indice 45 dans les années 1950, cette ligne et est toujours exploitée sous l'indice 145. Les voies de la ligne restent utilisées pour le trafic fret jusqu'à leur fermeture à tout-trafic le  entre Wanze Bifurcation et Hollogne-sur-Geer qui est démontée la même année et le  entre Hollogne-sur-Geer et Waremme également démontée la même année.

Infrastructure

Voies et tracés 

La voie est construite à l'écartement métrique ().

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 

Tableaux horaires :
 470 en .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Liège

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège